Данилюк Олександр Олександрович ( 1975) — український політик, Міністр фінансів України (2016-2018), Секретар Ради національної безпеки і оборони України (2019).
 Данилюк Олександр Володимирович ( 1981) — український громадський діяч, адвокат, правозахисник.
 Данилюк Олександр Мирославович ( 1988) — український хірург, учасник Російсько-Української війни, активний учасник Революції Гідності.

Примітки

Див. також 
 Данилюк

Сторінки зі списками однофамільців-тезок